Sezon (1990) był 1. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Do rozgrywek przystąpiło 18 zespołów. Pierwszym mistrzem Gruzji została drużyna Iberia Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobyli Gia Guruli (Iberia Tbilisi) i Mamuka Panculaja (Gorda Rustawi), którzy strzelili po 23 gole.

Tabela końcowa 

||

||rowspan=5|

Linki zewnętrzne 
 Gruzja – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

1990 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji
Gruzja w XX wieku